

Biografia
Egli riuscì ad ottenere il possesso della città di Amastris in Paflagonia. Ariobarzane e suo padre cercarono l'aiuto dei galli, che erano venuti in Asia Minore dodici anni prima della morte di Mitridate, per cacciare via gli egiziani di Tolomeo II Filadelfo. Ad Ariobarzane successe Mitridate II.

Note

Bibliografia
  Hazel, John; Chi è costui nel mondo greco, (1999), "Ariobarzane"
  Memnone, Storia di Eraclea, Andrew Smith (traduttore), (2004)
  Smith, William (curatore); Dizionario di biografia e mitologia greco-romana, "Ariobarzane III" , Boston, (1867)

Re del Ponto